

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Пеннаросса — Фаэтано — 1-2 д.в.
 Доманьяно — Либертас — 4-2 (д.в.)

 Второй раунд

 Кайлунго — Фаэтано — 3-0
 Космос — Доманьяно — 1-0

 Третий раунд
 Фаэтано — Либертас — 1-2
 Доманьяно — Пеннаросса — 1-0 (д.в.)

 Четвертый раунд
 Кайлунго — Космос — 2-1
 Либертас — Доманьяно — 1-3

 Полуфинал
 Космос — Доманьяно — 0-1

 Финал
 Кайлунго — Доманьяно — 0-1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2001/2002
Сан-Марино
2001 год в Сан-Марино
2002 год в Сан-Марино